TFT steht für:

 Tabular Format, eine Darstellung der Programmiersprache TTCN-3
 The Frozen Throne, ein Erweiterungsset des Computerspiels Warcraft III: Reign of Chaos
 Thin-film transistor, englisch für Dünnschichttransistor, spezieller Feldeffekttransistor, siehe auch Flüssigkristallanzeige (z. B. bei Display bzw. Monitor)
 Thought Field Therapy, umstrittene Richtung der Klopfakupressur
 Trifluorothymidin, ein Pyrimidin-Analog
 The Forest Trust (früher Tropical Forest Trust), britische Organisation; ähnlich der Forest Stewardship Council (FSC)
 True Freedom Trust, eine religiöse Organisation, Sitz in Wirral, Großbritannien, die Schwule und Lesben zur Enthaltsamkeit ermuntern möchte
 Tit for Tat, eine Strategie für wiederholte Spiele in der Spieltheorie
 Taftan Airport (IATA-Code), Flughafen von Taftan (Belutschistan), Chagai (Distrikt), Pakistan
 Trifluortriazin, eine andere Bezeichnung für Cyanurfluorid6
 Teamfights Tactics, ein zusätzlicher Spielmodi von League of Legends

tft steht für:
 Ternate (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Papuasprachen auf der Insel Ternate und Nachbarinseln, Indonesien

TFT